Geografia:
 Dayton (Alabama)
 Dayton (Idaho)
 Dayton (Indiana)
 Dayton (Iowa)
 Dayton (Kentucky)
 Dayton (Maine)
 Dayton (Minnesota)
 Dayton (Montana)
 Dayton (Nova Jersey)
 Dayton (Oregon)
 Dayton (Ohio)
 Dayton (Pennsilvània)
 Dayton (Tennessee)
 Dayton (Texas)
 Dayton (Virgínia)
 Dayton (Washington)
 Dayton (Wyoming)
 Dayton Lakes, població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 South Dayton, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Miscel·lània: Acords de Dayton, acord de pau del 1995, signats a Dayton (Ohio)